А́нджей Сапко́вский (, род. 21 июня 1948 года, Лодзь, Польская Народная Республика) — польский писатель-фантаст и публицист, автор популярной фэнтези-саги «Ведьмак». Произведения Сапковского изданы на польском, чешском, русском, немецком, испанском, финском, литовском, французском, английском, португальском, болгарском, белорусском, итальянском, шведском, сербском, украинском и китайском языках. По заявлениям издателей, Сапковский входит в пятёрку самых издаваемых авторов Польши. Сам же писатель, как правило, не распространяется о тиражах своих книг.

Биография 

Родился в 1948 году в городе Лодзь. Окончил Лодзинский университет, факультет внешней торговли. С 1972 по 1994 год работал в торговле.

В 1986 году написал свою первую фэнтезийную повесть «Ведьмак» (), в которой создал своего главного героя — ведьмака Геральта из Ривии, мастера меча и волшебных знаков, который за деньги убивает монстров и разнообразных мифических созданий в своём фэнтезийном мире. Первые несколько рассказов о ведьмаке были изданы в сборнике «Ведьмак».

В 1990 году вышла вторая книга писателя — «Последнее желание» (). Это тоже был сборник, состоящий из 7 как новых, так и уже выпускавшихся ранее повестей. В 1993 году книга была переиздана.

В 1992 году Сапковский издал новую книгу о ведьмаке — «Меч Предназначения» (), куда вошли ещё 6 рассказов (все рассказы переведены на русский язык, их можно найти как в однотомном издании «Ведьмак», так и в отдельных изданиях «Последнее желание» и «Меч предназначения»).

В 1994 году начал пятитомную сагу о «Ведьмаке и Ведьмачке»: 1994 год — «Кровь эльфов» (), 1995 год — «Час Презрения» (), 1996 год — «Крещение огнём» (), 1997 год — «Башня Ласточки» (), 1999 год — «Владычица Озера» ().

Приключения Ведьмака также были изданы в виде комиксов, оформленных рисунками Богуслава Польха и с текстом Матея Паровского.

В 1995 году вышел «Мир короля Артура» — эссе — в котором автор попытался разобраться в причинах популярности легенд о короле Артуре среди современных читателей и о влиянии этих легенд на творчество некоторых авторов XX столетия. Книга включает также новеллу «Maladie» — собственную вариацию по мотивам легенды о Тристане и Изольде. На русском языке эссе было издано в сборнике статей «Нет золота в Серых Горах», а новелла «Maladie» — в сборнике рассказов «Дорога без возврата».

Сапковский — автор сюжета книги-игры «Око Иррдеса» (, ISBN 83-86572-16-7), очень популярной в Польше. За исключением первого сборника рассказов о Ведьмаке, Сапковский постоянно сотрудничает с издательством «superNOWA». В 1998 году писатель был удостоен премии «Passport», присуждаемой еженедельником «Polityka» за заслуги перед польской культурой.

Среди заслуг автора также масса критических статей про фэнтези и для тех, кто ею увлекается, таких как «Пособие для начинающих писателей фэнтези», «Пируг, или Нет золота в Серых Горах» (статья о современных проблемах фэнтези как литературного жанра), «Меч, магия, экран» (про экранизации) и многих других.

В 2000 году вышел большой труд по мифологическим существам — «Rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini» — «Бестиарий», в котором с присущим автору юмором раскрывается мир существ, населяющих наш мир, и миры писателей фэнтези.

Помимо этого, Сапковский является автором множества небольших рассказов («Случай в Мисчиф-Крик», «Музыканты», «В воронке от бомбы» и др.). В 2006 году автор закончил работу над своей второй сагой — «Сагой о Рейневане» («Narrenturm» («Башня шутов»), «Boży bojownicy» («Божьи воины»), «Lux Perpetua» («Свет вечный»)), в которой речь идёт о средневековой Европе и Гуситских воинах.

Регулярно принимает участие в Евроконах: в 2002 году — в чешском Четеборе, в 2004 году — в болгарском Пловдиве, в 2008 году — в Москве. В 2006 году c 13 по 16 апреля принимал участие в европейском конгрессе научной фантастики Еврокон в Киеве.

5 января 2009 года была презентована книга «Змея», действия которой происходят во время войны в Афганистане, а главный герой — советский солдат.

27 сентября 2010 года Сапковский рассказал, что вернулся к работе над книгами во вселенной «Ведьмака». Новый роман из этой серии — «Сезон гроз» от издательства «SuperNowa» — вышел в 2013 году.

В июле 2016 года награждён Всемирной премией фэнтези за жизненные достижения.

2 октября 2018 года официальные представители Сапковского потребовали от студии СD Projekt RED, создавшей серию игр про Ведьмака, выплаты 6 % авторских вознаграждений, иначе дело будет передано в суд. Изначально писатель отказался от процента с прибыли и в 2002 году продал студии права на свои произведения за 35 тыс. злотых (примерно 9500 долларов США), потому что не верил в успех этого мероприятия и отрицательно относился к играм. В 2019 году стороны уладили претензии в досудебном порядке (сумма компенсации автору не разглашается), а в декабре 2019 года CD Projekt RED заключила с Сапковским новую сделку, по которой студия получила права на издание новых видеоигр, настольных игр, графических новелл и другой сопутствующей продукции по миру «Ведьмака». Возможно, деньги писателю понадобились на лечение сына Кшиштофа (1972—2019).

Библиография

Ведьмак 
 «Последнее желание» («Ostatnie życzenie», 1990 год), сборник рассказов
 «Меч Предназначения» («Miecz przeznaczenia», 1992 год), сборник рассказов
 «Кровь эльфов» («Krew elfów», 1994 год)
 «Час Презрения» («Czas pogardy», 1996 год)
 «Крещение огнём» («Chrzest ognia», 1996 год)
 «Башня Ласточки» («Wieża Jaskółki», 1997 год)
 «Владычица Озера» («Pani Jeziora», 1998 год)
 «Сезон гроз» («Sezon burz», 2013 год)

Также отдельно написаны рассказы «Дорога без возврата» () (1988) и «Что-то кончается, что-то начинается» () (1992). «Дорога без возврата» рассказывает историю знакомства родителей Геральта, тем не менее, Сапковский не признает того факта, что Корин является отцом Геральта, а «Что-то кончается, что-то начинается» представляет собой неканоничный вариант концовки цикла о ведьмаке.

Сага о Рейневане 
 «Башня шутов» («Narrenturm», 2002 год)
 «Божьи воины» («Boży bojownicy», 2004 год)
 «Свет вечный» («Lux perpetua», 2006 год)

Самостоятельные произведения 
 Музыканты (рассказ) («Muzykanci», 1989 год)
 Тандарадай! (рассказ) («Tandaradei!», 1990 год)
 В воронке от бомбы (рассказ) («W leju po bombie», 1992 год)
 Боевая пыль (рассказ) («Battle dust», 1994 год)
 Maladie (рассказ) («Maladie», 1995 год)
 Золотой полдень (рассказ) («Zlote popoludnie», 1997 год)
 Случай в Мисчиф-Крик (рассказ) («Zdarzenie w Mischief Creek», 1999 год)
 Испанский крест (рассказ) («Spanienkreuz», 2007 год)
 Змея (роман) («Żmija», 2009 год)

Компьютерные игры 
В 2004 году компания «CD Projekt RED» начала работу над компьютерной ролевой игрой под названием «Ведьмак». Игра была выпущена в октябре 2007 года. В 2011 году было выпущено продолжение — «Ведьмак 2: Убийцы королей». В мае 2015 вышел триквел — «Ведьмак 3: Дикая Охота». Также анонсировано продолжение.

Экранизации 
В 2001 году польской телестудией Heritage Films был снят 13-серийный телесериал «Ведьмак» () по мотивам повестей о Геральте «Меч Предназначения» и «Последнее желание» (режиссёр Марек Бродский, в роли Геральта — Михал Жебровский). На основе сериала также был создан 130-минутный телефильм.

В 2009 году по мотивам саги о ведьмаке симфо-рок группой ESSE (г. Ростов-на-Дону) написана и поставлена на сцене рок-опера «Дорога без возврата», а также снят и опубликован одноимённый фильм-мюзикл.

В мае 2017 года сервис потокового вещания Netflix, совместно с компаниями  и Sean Daniel Company анонсировали сериал по мотивам саги «Ведьмак». Многосерийным фильмом займётся продюсер Томаш Багиньский (номинант на Оскар за короткометражный мультфильм  и автор вступительных роликов к играм «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей»), шоураннером стала продюсер и сценарист Лорен Шмидт Хиссрих, а режиссёрами первого сезона стали Алик Сахаров, Алекс Гарсия Лопес, Шарлотта Брэндстрём и Марк Джобст. Несмотря на то, что Сапковский фигурирует в титрах как творческий консультант, а Хиссрих выкладывала в соцсетях совместные фотографии с писателем, сам писатель всячески открестился от своего участия в проекте: «Моё личное мнение состоит в том, что я ничего не знаю о производстве сериала и ничего не хочу об этом знать», — заявил Сапковский во время интервью. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года. Заявлено, что сериал будет полностью передавать атмосферу оригинальных книг, а по качеству сравнится с «Игрой престолов», «Викингами» и «Фарго».

В декабре 2019 года вышел польский художественный фильм «На полвека поэзии позже (польск. Pół Wieku Poezji Później)», действие которого происходит во вселенной «Ведьмака». Фильм создавался на некоммерческой основе. В работе принимали участие профессиональные кинематографисты и ролевики.

См. также 

 Книги Анджея Сапковского
 Ведьмак (серия романов)
 Сага о Рейневане
 Ведьмак (телесериал, 2002)
 Ведьмак (игра)
 Дорога без возврата (рок-опера)
 «Дорога без возврата» — фильм-мюзикл
 Ведьмак (телесериал, 2019)
 На полвека поэзии позже (фанатский фильм, 2019)

Примечания

Литература

Ссылки 

Сайты и страницы
 
 Сайт «Миры Анджея Сапковского»
 
 Ошибки в переводах произведений Анджея Сапковского

Интервью
 
 
 
 
 

Писатели Польши XX века
Писатели-фантасты Польши
Писатели фэнтези Польши
Лауреаты премии «Роскон»
Лауреаты премии ESFS
Почётные граждане Лодзи
Лауреаты премии имени Януша Зайделя